Carlos Alberto Silva (1939–2017) – brazylijski trener piłkarski
 Carlos Silva (ur. 1952) – gwatemalski strzelec sportowy
 Carlos Silva (ur. 1962) – biskup pomocniczy São Paulo
 Carlos Silva (ur. 1974) – portugalski lekkoatleta
 Carlos Silva (ur. 1979) – gracz Major League Baseball na pozycji miotacza
 Carlos Eduardo Barreto Silva (ur. 1994) – brazylijski siatkarz